Comodo Backup — программа для создания резервных копий данных.

Основные особенности 

 Простое резервное копирование на локальный, сетевой, виртуальный, FTP диск или онлайн файловое хранилище
 Отправка E-Mail сообщений о состоянии резервного копирования
 Возможность работы по расписанию
 Создание собственных процедур резервного копирования с различными фильтрами и макросами
 Настройка в считанные минуты с интуитивно понятным интерфейсом
 С 2012 года Comodo предлагает бесплатный облачный сервис с объёмом хранилища в 10 ГБ и удобным интерфейсом пользователя.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Comodo
 Страница загрузки Comodo Backup
 Русскоязычная часть форума Comodo

Обзоры

 
 
 

Comodo
Бесплатное программное обеспечение
Программное обеспечение для резервного копирования